Der Launch Complex 13 (LC-13) war eine Startrampe der Cape Canaveral Air Force Station auf Merritt Island, Cape Canaveral in Florida/USA. Seit 2015 wurde das Gelände als Landing Zone 1 (LZ-1) bezeichnet und für Landungen von Erststufen der Falcon-9-Rakete von SpaceX genutzt. 2017 wurde zusätzlich die Landing Zone 2 (LZ-2) gebaut, die für die Landung des zweiten Falcon-Heavy-Boosters genutzt wird. SpaceX nennt das Gelände auch Landing Complex 1.

Startrampe LC-13 bis 1978 
Der Cape Canaveral AFS Launch Complex 13 wurde vom Ende der 1950er bis Ende der 1970er Jahre für Starts der Atlas-Rakete genutzt.

1966 und 1967 fanden von LC-13 alle Starts der Lunar-Orbiter-Mondsonden statt.

Im April 1978 wurde der Startkomplex stillgelegt. Der Startturm wurde im April 1984 als Teil Cape Canaveral Air Force Station zur National Historic Landmark erklärt.

Landeplatz LZ-1 ab 2015 

Im Januar 2015 wurde von SpaceX mit der US Air Force eine Vereinbarung zur Umnutzung von LC-13 geschlossen, um den Platz als zukünftigen Landeort für die wiederverwendbaren Erststufen der Falcon 9 zu verwenden. Die ehemaligen Startanlagen wurden abgerissen und eine große zentrale betonierte Landeplattform hergestellt. Um sie herum war die Errichtung vier kleinerer Landepads vorgesehen, welche jedoch nicht unmittelbar mit angelegt wurden. Die erste Landung einer Raketenstufe und damit die erste aufrechte Landung mittels eigenem Antrieb einer Raketenstufe überhaupt, die ein Raumfahrzeug in einen Orbit beförderte, erfolgte am 22. Dezember 2015 mit dem Falcon-9-Flug 20. Zuvor waren bereits Landeversuche mit der Falcon-9-Hauptstufe auf der schwimmenden Plattform Autonomous spaceport drone ship auf dem Atlantik erfolgt. Hieß der Platz anfangs noch Landing Complex 1, so wurde er kurze Zeit später in Landing Zone 1 (LZ-1) umbenannt um Verwechselungen mit den anderen Startplätzen und mit LC-Abkürzungen zu vermeiden.

Landeplatz LZ-2 ab 2017 
Um beide Booster des neuen Raketenmodells Falcon Heavy landen zu können, wurde 2017 neben LZ-1 der Landeplatz LZ-2 eingerichtet. Er kam erstmals am 6. Februar 2018 zum Einsatz, als innerhalb weniger Sekunden die beiden Booster des Falcon-Heavy-Erstflugs erfolgreich auf LZ-1 und LZ-2 landeten.

Startliste

Landeliste 
Stand: 31. Januar 2022

Galerie

Weblinks 

 
 Bilder von LC-13 (englisch)
 Stephen Clark: SpaceX leases property for landing pads at Cape Canaveral, Vandenberg. 17. Februar 2015 auf spaceflightnow.com
 Stephen Clark: Rocket landing at Cape Canaveral planned after SpaceX launch. 19. Dezember 2015 auf spaceflightnow.com

Einzelnachweise 

Launch Complex 13
NASA
National Historic Landmark (Florida)
Bauwerk im Brevard County
Verkehrsbauwerk in Florida
Raketenstartplatz (Raumfahrt)